Ла Полвареда има више значења:

 Ла Полвареда (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвареда (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвареда (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвареда (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвареда, Игерал де Дон Панчо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Полвареда (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Полвареда (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Полвареда (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Полвареда (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Полвареда (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Полвареда (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику